Ла Хенерала има више значења:

 Ла Хенерала, Де Карлос Чичиц (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хенерала (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику